Аллсвенскан 1926/27 — 3-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1926/27 року розпочався 1 серпня 1926 року й завершився 6 червня 1927 року.

Переможцем змагань став клуб ГАІС. Однак титул чемпіона Швеції з футболу він не отримав.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція